25. Mistrzostwa Europy U20 w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się od 18 do 21 lipca 2019 na stadionie Ryavallen w Borås, w Szwecji.

Borås zostało wybrane gospodarzem zawodów podczas posiedzenia Rady European Athletics 28 kwietnia 2017 roku w Paryżu.

Nieliczni rosyjscy zawodnicy wystąpili pod flagą European Athletics jako „autoryzowani lekkoatleci neutralni” (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2019 w lekkoatletyce
2019 w Szwecji
Lekkoatletyka w Szwecji
2019
Sport w Borås